

Бейкерсвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Бейкерсвілл — переписна місцевість, штат Меріленд